ARA Libertad es el nombre de los siguientes buques argentinos:
 Libertad (1853), ballenera de 1853.
 Libertad (1861), vapor de 1861.
 Libertad (1865), vapor de 1865.
 ARA Libertad (1892), acorazado de río de 1892.
 ARA Libertad (Q-2), fragata buque escuela de 1963.
Libertad